Patoka Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Patoka Township (Illinois)
 Patoka Township (Crawford County, Indiana)
 Patoka Township (Dubois County, Indiana)
 Patoka Township (Gibson County, Indiana)
 Patoka Township (Pike County, Indiana)